Khouit est un nom féminin de l'Égypte antique. 

Il a été porté par deux reines de l'Ancien Empire : 
 , reine de la fin de la , enterrée dans un mastaba à Saqqarah.
 , reine du début de la , épouse du pharaon Téti, qui reçut le privilège d'avoir sa propre pyramide bâtie non loin de celle de celle de son époux à Saqqarah.

ainsi qu'une reine du Moyen Empire :
 Khouit, reine de la , troisième épouse du pharaon .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité